Alan Charlton ist der Name folgender Personen:

* Alan Charlton (Künstler) (* 1948), britischer Künstler
 Alan Charlton (Diplomat) (* 1952), britischer Diplomat